Jabalpur steht für:

 Jabalpur, die drittgrößte Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Jabalpur (Division), Division im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Jabalpur (Distrikt), Distrikt des zentralindischen Bundesstaats Madhya Pradesh